Dahlem este numele următoarelor localități din Germania:
 Berlin-Dahlem, un cartier din Berlin
 Dahlem (bei Bitburg), o comună din districtul Bitburg-Prüm, landul Renania-Palatinat 
 Dahlem (Nordeifel), o comună din districtul Euskirchen, landul Renania de Nord-Westfalia 
 Dahlem (Niedersachsen), o comună din districtul Lüneburg, landul Saxonia Inferioară

Vezi și:
 Dalhem
 Dahlen